The Catcher in the Rye est le titre original du roman L'Attrape-cœurs de J. D. Salinger (1951) ;
 The Catcher in the Rye est le nom d'un groupe de rock chinois.
 The Catcher in the Rye est un titre de l'album Chinese Democracy du groupe Guns N' Roses paru en 2008.